Hit the Deck – musical di Vincent Youmans del 1927
 Hit the Deck – film del 1929 diretto da Luther Reed
 Tutti in coperta (Hit the Deck) – film del 1955 diretto da Roy Rowland